Апертура 2019 () — 120-й по счёту чемпионат Парагвая по футболу, прошедший в первой половине 2019 года. Чемпионом в 43-й раз в истории, а также в третий раз подряд, стала асунсьонская «Олимпия». Также в третий раз подряд второе место в чемпионате занял «Серро Портеньо», а третье — «Либертад».

Участники 

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на ESPN
 Апертура 2018 на rsssf.com
 Апертура 2019 на soccerway.com

2019
Парагвай
Спорт в Парагвае в 2019 году